Don't Be Afraid of the Dark (in lingua inglese "non avere paura del buio") può riferirsi a:

Don't Be Afraid of the Dark – album del 1988 di Robert Cray
Non avere paura del buio (Don't Be Afraid of the Dark) – film TV del 1973 diretto da John Newland
Non avere paura del buio (Don't Be Afraid of the Dark) – film del 2011 diretto da Troy Nixey

Pagine correlate 
Non avere paura del buio